Космоцератопс (Kosmoceratops) — птахотазовий динозавр з родини цератопсид (Ceratopsidae), що існував у пізній крейді (76 млн років тому) у Північній Америці.

Скам'янілості 

Добре збережений череп динозавра знайдений у 2007 році волонтером Скоттом Річардсоном, який допомагав у розкопках у формації Кайпаровіц на півдні штату Юта. Згодом тут знайдено рештки ще трьох екземплярів з посткраніальним скелетом. Загалом відомо близько 43 % скелета динозавра. Поруч виявлено рештки іншого динозавра — ютацератопса.

На основі знайдених решток, у 2010 році палеонтолог Скотт Семпсон (Університет Юти) разом з колегами зі США та Австралії описали новий вид динозаврів — Kosmoceratops richardsoni.

Опис 
Космоцератопс досягав 4,5 м завдовжки і важив близько 2 т. Динозавр відрізняється унікальною формою черепа. У нього було 15 рогів: один на носі, по два на щоках і над очима та десять по периметру комірця. Форма рогів підтверджує версію про те, що роги служили не для захисту від хижаків а для індивідуального видового відображення.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки космоцератопса усередині підродини хасмозаврин

Примітки 

Цератопси
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2010